Charles-de-Gaulle – Étoile může znamenat:

 Charles-de-Gaulle – Étoile (stanice RER v Paříži) – přestupní stanice pařížského metra mezi linkami 1, 2 a 6 linkou,
 Charles de Gaulle – Étoile (stanice metra v Paříži) – podzemní nádraží příměstské železnice RER v Paříži.